Selinum decipiens är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Adolph Schrader och Johann Christoph Wendland. Selinum decipiens ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
decipiens